Александар -{I}- Батенберг (), познат и као Александер Јозеф фон Батенберг (; Верона, 5. април 1857) био је кнез Бугарске од 26. јуна 1879. до 9. септембра 1886. године.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1857.
Умрли 1893.
Батенберг
Бугарски владари